Die National League Two 2005 war die sechste Saison der dritten englischen Rugby-League-Liga. Den ersten Tabellenplatz nach Ende der regulären Saison belegten die York City Knights, die damit in die National League One aufstiegen. Das Finale der anschließenden Playoffs gewannen die Batley Bulldogs 28:26 gegen die Dewsbury Rams. Batley war auf dem vorvorletzten Platz der zweiten Liga und nahm daher an den Playoffs der dritten Liga teil. Durch den Finalsieg sicherte Batley sich den Klassenerhalt.

Tabelle

Playoffs

Ausscheidungs/Qualifikationsplayoffs

Halbfinale

Finale

Weblinks 
 National League Two 2005 auf wigan.rlfans.com
 

2005
Rugby 2005